Герман Фридрих Бонорден (, 1801 — 1884) — немецкий ботаник, миколог и врач.

Биография 
Герман Фридрих Бонорден родился 28 августа 1801 года.

Бонорден был автором следующих работ по медицине: Die Syphilis, pathologisch-diagnostisch und therapeutisch (1834), Neue und sichere Methoden die verschiedenen Formen des Nervenfiebers zu heilen (1838) и Classification der gesammten Krankheiten des Menschen nach ihrem Wesen, nebst Erläuterungen.

Он был автором следующих работ по микологии: Handbuch der Allgemeinen Mykologie als Anleitung zum Studium Derselben, nebst Speciellen Beiträgen zur Vervollkommnung dieses Zweiges der Naturkunde (1851), Beiträge zur Mykologie (1853), Die Gattungen Bovista, Lycoperdon und ihr Bau (1857) и Abhandlungen aus dem Gebiete der Mykologie (1864).

Герман Фридрих Бонорден умер 19 мая 1884 года.

Научная деятельность 
Герман Фридрих Бонорден специализировался на микологии.

Публикации 
 Bonorden, H.F. Classification der gesammten Krankheiten des Menschen nach ihrem Wesen, nebst Erläuterungen.
 Bonorden, H.F. (1834). Die Syphilis, pathologisch-diagnostisch und therapeutisch.
 Bonorden, H.F. (1838). Neue und sichere Methoden die verschiedenen Formen des Nervenfiebers zu heilen.
 Bonorden, H.F. (1851). Handbuch der Allgemeinen Mykologie als Anleitung zum Studium Derselben, nebst Speciellen Beiträgen zur Vervollkommnung dieses Zweiges der Naturkunde. i—xii, 1—336. Stuttgart; E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung und Druckerei.
 Bonorden, H.F. (1853). Beiträge zur Mykologie. Botanische Zeitung 11: 281—296.
 Bonorden, H.F. (1857). Die Gattungen Bovista, Lycoperdon und ihr Bau [cont.]. Botanische Zeitung 15: 609—[611].
 Bonorden, H.F. (1864). Abhandlungen aus dem Gebiete der Mykologie. 1: viii, 168 pp., 2 tabs. Germany, Halle.

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Микологи Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии